Le Grand Prix moto d'Espagne 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014.

La compétition s'est déroulée du 2 au  sur le circuit permanent de Jerez devant 117 001 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2014
Sport en Espagne en 2014
Sport en mai 2014
Esp